Пол Келли:
 Келли, Пол (1899—1956) — американский актёр.
 Келли, Пол (1915—1995) — американский математик.
 Келли, Пол Ксавье (1928—2019) — американский генерал, 28-й комендант корпуса морской пехоты США.
  — американский музыкант.
  — австралийский музыкант.s